Lindsay Lee-Waters e Megan Moulton-Levy erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Lexus of Las Vegas Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alexa Glatch e Mashona Washington che hanno battuto in finale Varvara Lepchenko e Melanie Oudin 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Jamie Hampton /  Anna Tatišvili (primo turno)
 Irena Pavlović /  Kathrin Wörle (primo turno)

 Alexa Glatch /  Mashona Washington (campionesse) 
 Julie Coin /  Valerija Savinych (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Lexus of Las Vegas Open 2011